Пиццинато () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пиццинато, Армандо (1910—2004) — итальянский живописец.
 Пиццинато, Антонио (род. 1932) — итальянский политик.